Toto je seznam obcí v departementu Nièvre ve Francii, jichž je celkem 312:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Nièvre